Росляко́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
  (род. 1991) — российский дзюдоист и самбист, бронзовый медалист чемпионата России по дзюдо в среднем весе (2013, 2017—2018).
 Росляков, Александр Иванович (1916—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Росляков, Алексей Александрович (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Росляков, Анатолий Яковлевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Росляков, Андрей Григорьевич (1927—2015) — советский и российский хирург, ректор ХГМИ (1972—1994), член-корреспондент АМН СССР (1986), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент РАН (2014).

В 
 Росляков, Василий Петрович (1921—1991) — советский писатель.
 Росляков, Владислав Игоревич (2000—2018) — ученик Керченского политехнического колледжа, устроивший массовое убийство.

Г 
 Росляков, Геннадий Степанович (1931—2000) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.

И 
 Росляков, Игорь Иванович (иеромонах Василий; 1960—1993) — иеромонах Русской православной церкви.
 Росляков, Илья Сергеевич (род. 1983) — российский спортсмен (прыжки на лыжах с трамплина).

М

ПСФЯ 
 Росляков, Павел Васильевич (род. 1949) — советский и российский учёный в области теплотехники, профессор, доктор технических наук.
 Росляков, Сергей Сергеевич (род. 1984) — российский фигурист, призёр Кубка России.
 Росляков, Степан Фёдорович (1912—1971) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Росляков, Фёдор Васильевич (1918—1972) — советский радиоспортсмен.
 Росляков, Филимон Меркурьевич (1758—1806) — русский архитектор.
 Росляков, Яков Васильевич (1903—1957) — секретарь Октябрьского райкома КП Таджикистана, Герой Социалистического труда.

Рослякова 
 Рослякова, Влада (род. 1987) — топ-модель из России.

См. также 
 Росляк
 Росляково